Kevin McCarthy kan syfta på:

Kevin McCarthy (politiker) (född 1965), ledamot av USA:s representanthus 2007–
Kevin McCarthy (skådespelare) (1914–2010), amerikansk skådespelare.
Kevin McCarthy (ishockeyspelare) (1957–), kanadensisk ishockeyspelare.